Le tournoi du Perthshire est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute à Perth du 14 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Virginia Wade.

Faits marquants 
Il s'agit de la première des quatre manches de la Dewar Cup 1969. Les manches suivantes se déroulent successivement à Stalybridge, Aberavon et Torquay avant la finale à Londres.

Le match de la semaine est la demi-finale Julie Heldman contre Virginia Wade. A 7-6 dans le premier set, Wade obtient trois balles de set sauvées par Heldman. A 9-8 en sa faveur, c'est Heldman qui obtient une balle de set mais commet une double faute inhabituelle pour l'Américaine. Wade remporte enfin le premier set à sa  de set sur le score de 11-9. A 5-2 dans le second set, tout semble terminé mais Heldman sauve trois balles de match à 4-5 sur son service. Virginia Wade finit par gagner 11-8, 10-8 après 2h30 de jeu.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Perthshire

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Perthshire
Sport en Écosse en 1969
Sport en octobre 1969